Il termine rigorista indica un calciatore che, per particolare abilità, è normalmente incaricato di tirare i calci di rigore.

Definizione 
L'espressione, nata in ambito mediatico, è priva di valenza ufficiale: non è, infatti, mai stata calcolata una reale classifica in base alla percentuale di rigori realizzati.

Statistiche

Serie A

Rigori segnati 
 Francesco Totti detiene il primato di calci di rigore segnati in Campionato: 71, dal 10 maggio 1998 al 25 settembre 2016. Tutte le reti dal dischetto sono state realizzate per la stessa squadra, la Roma: ciò, a sua volta, costituisce un record.

Di seguito i record presenze e marcature su rigori dei giocatori in serie A:

{{riquadro|col1=black|col2=white|col3=white|titolo=Record di reti su rigore totali|contenuto=
<ol>
 Francesco Totti: 60 (23 stagioni)
 Roberto Baggio: 51 (18 stagioni)
 Ciro Immobile: 43 (13 stagioni)
 Alessandro Del Piero: 42 (18 stagioni)
 Giuseppe Meazza: 40 (20 stagioni)
 Giuseppe Signori: 39 (14 stagioni)
 Domenico Berardi 39 (11 stagioni)
 Antonio Di Natale: 34 (16 stagioni)
 Fabio Quagliarella: 33 (18 stagioni)
 Diego Armando Maradona: 31 (8 stagioni)
 Roberto Boninsegna: 29 (13 stagioni)
 Zlatan Ibrahimovic: 29 (12 stagioni)
 Andrea Belotti: 26 (10 stagioni)
 Roberto Pruzzo: 24 (13 stagioni)
 Roberto Mancini: 22 (13 stagioni)
 Vincenzo Montella: 21 (14 stagioni) 
 Paulo Dybala: 20 (10 stagioni) 
 Giancarlo Antognoni: 18 (11 stagioni) 
 Pietro Paolo Virdis: 17 (12 stagioni) 
 Josè Altafini: 15 (16 stagioni)
 Romelu Lukaku: 14 (4 stagioni)
 Dusan Vlahovic: 14 (5 stagioni) 
 Kurt Hamrin: 14 (11 stagioni)
 Gonzalo Higuain: 14 (8 stagioni)
}}

Rigori parati 
 Samir Handanovič detiene invece il primato di rigori parati: 25.
 Il primo rigore nella storia del Campionato a girone unico venne marcato da Giovanni Vecchina - in forza al Padova - nella gara con il  del 6 ottobre 1929.

Rigori all'attivo e al passivo 
 La Juventus è la squadra con il maggior numero di rigori a favore in Campionato: in 83 stagioni ha beneficiato di 503 tiri dagli 11 metri, 365 dei quali trasformati (per una percentuale del 72 %). All'opposto, è la Fiorentina la squadra con più rigori contro: in 78 stagioni ha subìto 356 conclusioni dal dischetto, di cui 269 (il 75 %) andate a segno.
 Frosinone (3 rigori),  (5) Treviso (1) sono le uniche squadre con il 100 % di realizzazioni a favore. La Pistoiese è, invece, la sola formazione con il 100 % di realizzazioni contro: ha infatti incassato 7 gol dal dischetto, su altrettanti rigori. Gli stessi arancioni detengono un primato negativo, non avendo segnato l'unico rigore concesso loro. Occorre tenere conto del fatto che le squadre citate hanno disputato una sola stagione in massima serie, con l'eccezione della Ternana (che conta 2 partecipazioni).
 Il miglior saldo (differenza tra rigori all'attivo e al passivo) appartiene, ancora, alla Juventus: i bianconeri hanno ricevuto 228 rigori in più a favore rispetto a quelli contro (503 a 275). Il peggior bilancio è invece del : sono 124 i rigori a favore e 175 quelli contro i biancorossi, distribuiti in 30 campionati, per una differenza di −51.

Partite 
 Le gare del campionato italiano con più rigori fischiati sono Atalanta- del 6 gennaio 1949 (arbitro Zambotto) e Inter-Genoa del 1º aprile 2012 (arbitro Valeri): 4 in ciascuna. Nel primo incontro (finito 4-2) ne fu realizzato uno per parte, mentre nel secondo (terminato 5-4) sono stati trasformati tutti.
 Il primato di rigori assegnati in una singola giornata è 11, stabilito in 2 occasioni: al 13º turno del campionato 1950-51 (3 dicembre 1950) e all'8º del campionato 2013-14 (18-20 ottobre 2013). In entrambi i casi, sono stati segnati 9 gol dal dischetto.

Coppe europee 
 Su 61 finali di Coppa dei Campioni/Champions League, 11 di queste sono terminate ai rigori: il Liverpool - vincitore di 5 titoli europei - ne ha conquistati 2 dopo i tiri di rigore, sempre contro formazioni italiane (Roma nel 1984 e Milan nel 2005).
 Delle 45 finali di Coppa UEFA/Europa League, in 6 sono stati decisivi i rigori: il Siviglia - che conta 5 affermazioni - ne ha ottenute 2 dagli 11 metri.
 L'unica finale di Coppa delle Coppe (su 39) decisa ai rigori è stata quella del 1979-80, vinta dal Valencia contro l'Arsenal.
 Per quanto riguarda la Supercoppa Europea, soltanto l'edizione 2013 è terminata con la sequenza dei rigori: il Bayern Monaco ha sconfitto il Chelsea, avversario che nel 2011-12 si era imposto sui tedeschi - sempre grazie ai tiri dal dischetto - nell'incontro valido per il titolo continentale.

Campionato mondiale 
Nella storia dei Mondiali soltanto tre finali sono state decise ai tiri di rigore. Due di esse hanno riguardato l'Italia e la Francia (entrambe le volte sconfitta).

Campionato europeo 
Nella storia degli europei solamente due finali sono state decise dalla lotteria dei rigori.

Note

Voci correlate 
 Calcio di rigore
 Tiri di rigore

Collegamenti esterni 
 
 

Terminologia calcistica